Monopteros (tempel) - Een ronde tempelvorm uit de Grieks-Romeinse oudheid
 Monopteros (windturbine) - Een windturbine met slechts een rotorblad